Das P&G Taiwan Women’s Tennis Open 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Taipeh im Rahmen der WTA Tour 1994. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier-IV fand vom 14. bis 20. November 1994 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Wang Shi-ting gegen Kyōko Nagatsuka mit 6:1 und 6:3. Im Doppel setzte sich die Paarung Michelle Jaggard-Lai/Rene Simpson-Alter mit 6:0 und 7:6 gegen Nancy Feber und Alexandra Fusai durch.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Taipeh